Die Fußball-Bundesliga 1999/2000 war die zehnte Spielzeit der Fußball-Bundesliga der Frauen. Meister wurde zum ersten und bisher einzigen Mal der FCR Duisburg 55. Titelverteidiger 1. FFC Frankfurt wurde mit 15 Punkten Rückstand Vizemeister.

Erstmals absteigen musste der Meister von 1993, der TuS Niederkirchen. Begleitet wurden die Pfälzerinnen vom 1. FC Nürnberg, der in seiner bisher einzigen Bundesliga-Saison chancenlos Letzter wurde. Mit dem FFC Heike Rheine und Bayern München kehrten zwei alte Bekannte zurück.

Abschlusstabelle 

|- style="background:#ccffcc;"
|1.||align="left"|FCR Duisburg 55||22||20||0||2||85:10||+75||60
|-
|2.||align="left"|1. FFC Frankfurt (M/P)||22||14||3||5||67:13||+54||45
|-
|3.||align="left"|Sportfreunde Siegen||22||13||3||6||48:28||+20||42
|-
|4.||align="left"|1. FFC Turbine Potsdam  ||22||13||2||7||43:27||+16||41
|-
|5.||align="left"|Grün-Weiß Brauweiler||22||11||6||5||50:30||+20||39
|-
|6.||align="left"|SC 07 Bad Neuenahr||22||12||2||8||41:28||+13||38
|-
|7.||align="left"|WSV Wolfsburg||22||10||5||7||46:37||+9||35
|-
|8.||align="left"|FFC Flaesheim-Hillen (N)||22||6||2||14||23:74||−51||20
|-
|9.||align="left"|FSV Frankfurt||22||6||1||15||28:52||−24||19
|-
|10.||align="left"|1. FC Saarbrücken||22||5||3||14||25:40||−15||18
|- style="background:#ffcccc;"
|11.||align="left"|TuS Niederkirchen||22||4||2||16||16:63||−47||14
|- style="background:#ffcccc;"
|12.||align="left"|1. FC Nürnberg (N)||22||2||3||17||15:85||−70||9
|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Statistik 
In der Saison 1999/2000 fielen 487 Tore, was einem Schnitt von 3,7 entspricht. Inka Grings konnte erneut die Torjägerkrone ergattern. Ihre 38 Saisontreffer sind bis heute unerreicht. Neben Grings schafften auch Renate Lingor (1. FFC Frankfurt), Conny Pohlers (1. FFC Turbine Potsdam) und Petra Unterbrink (Grün-Weiß Brauweiler) fünf Tore in einem Spiel.

Torschützenliste

Zuschauer 

36.795 Zuschauer passierten die Stadiontore, was einem Schnitt von 280 entspricht. Damit wurde das Niveau der Saison 1997/98 wieder erreicht.

Meistermannschaft

Aufstiegsrunde 
Grün markierte Mannschaften erreichten den Aufstieg.

Gruppe Nord 

|-style="background:#ccffcc;"
|1.||align="left"|FFC Heike Rheine (A)||6||5||0||1||24:5||+19||15
|-
|2.||align="left"|Hamburger SV||6||3||2||1||17:4||+13||11
|-
|3.||align="left"|Tennis Borussia Berlin||6||2||1||3||8:23||−15||7
|-
|4.||align="left"|SV Victoria Gersten||6||0||1||5||4:21||−17||1
|}

Gruppe Süd 

|-style="background:#ccffcc;"
|1.||align="left"|FC Bayern München||6||5||1||0||25:4||+19||16
|-
|2.||align="left"|SC Freiburg||6||4||1||1||22:5||+17||13
|-
|3.||align="left"|TuS Ahrbach||6||1||1||4||3:25||−22||4
|-
|4.||align="left"|TSV Jahn Calden||6||0||1||5||2:18||−16||1
|}

Weblinks 
 Seite des DFB zur Saison 1999/2000

1999/2000
Fußballsaison 1999/2000